Список видів роду перець (Piper) містить перелік визнаних видів згідно з онлайн-ресурсом Королівських ботанічних садів у К'ю. У таблиці зазначено наукові назви й авторство опису видів. Рід Piper здебільшого поширений у тропіках і субтропіках Америки, Африки, Азії, Австралії, островів.

Примітки 

Перець
Перець